Iterlaa bezeichnet:
 Iterlaa (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Saattorsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Simiutarsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Tuttullip Saqqaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Imatsiaq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Sammisoq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Sioralik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Nerutusoq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Qasigialik), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Qoornoq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Sermiligaarsuk), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Qaqortoq, östlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Qaqortoq, westlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Iterlaa (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland